Medal Departamentu Obrony za Chwalebną Służbę – Defense Meritorious Service Medal
 Medal NATO za Chwalebną Służbę – NATO Meritorious Service Medal
 Medal za Chwalebną Służbę (Stany Zjednoczone) – Meritorious Service Medal
 Medal za Chwalebną Służbę (Węgry) – Szolgálati Érdemérem
 Medal za Chwalebną Służbę (Wielka Brytania) – Meritorious Service Medal

Zobacz też 
 Medal Chwalebnej Służby Cywilnej Narodowego Systemu Obrony Republiki Litewskiej – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medalis civiliams "Už nuopelnus"